Ash Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Ash Mountain (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Ash Mountain (Arizona)
 Ash Mountain (Georgia)
 Ash Mountain (Maine)
 Ash Mountain (Montana)
 Ash Mountain (New Mexico)
 Ash Mountain (Wyoming)